Ait Imour kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Aït Immour, stamområde, Marrakech-Tensift-Al Haouz, 
 Ait Imour (kommun i Marocko), Marrakech-Tensift-Al Haouz, Marrakech, 

Robotskapade Marockoförgreningar